Plaats in Indonesië
 Ujung Tanah (Lembah Sabil), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Ujung Tanah (Sama Dua), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Tanah (Setia), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh